Malcovati ist der Familienname folgender Personen:

 Enrica Malcovati (1894–1990), italienische Klassische Philologin
 Georg Malcovati (* 1983), deutscher Schauspieler